dawne gminy:
 gmina Czerkasy – dawna gmina wiejska, powiat tomaszowski, woj. lubelskie
 gmina Czerkasy – dawna gmina wiejska, powiat lwowski, woj. lwowskie